Pelecanos ist der Familienname folgender Personen:

 George P. Pelecanos (* 1957), US-amerikanischer Journalist, Kriminalschriftsteller, Drehbuchautor und Produzent
 Theodoros Pelecanos, griechischer Schreiber